ORP „Jamno” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Jamno” (OP-201) – okręt patrolowy z lat 50. XX wieku
 ORP „Jamno” (634) – trałowiec projektu 207P z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów